Тойшниц:

 Тойшниц — город в Германии.
 Тойшниц — река в Германии.